CAY steht für:
 Cayman Islands (olympisches Länderkürzel)
 Aéroport international Félix Éboué (IATA-Code)
 Caerphilly (ISO 3166-2:GB-Code)

Cay steht für:
 Cay, kleine flache Insel aus Korallen- und Sandablagerungen
 Cay als Vorname, siehe Kai (Vorname)

Çay steht für:
 Çay (Afyonkarahisar), Stadt und Landkreis der türkischen Provinz Afyonkarahisar

Çay ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulhaluk Çay (* 1945), türkischer Turkist und Politiker

cay steht für:
 Cayuga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Irokesen-Sprache der Cayuga (Volk)

Siehe auch:
 Chai
 Cays

Abkürzung